Roissy může odkazovat na:
Roissy-en-Brie, sídlo v départementu Seine-et-Marne ve Francii
Roissy-en-France, sídlo v départementu Val-d'Oise ve Francii
Roissy-Charles de Gaulle Airport, letiště nese zkrácený název nedaleké obce Roissy-en-France
BDSM obchody a kluby pojmenované podle dějiště románu Příběh O Roissy-en-France